Маркси́стская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Марксистская улица — улица в Москве.
 Марксистская улица — улица в Нижнем Новгороде.

Украина 
 Марксистская улица — улица в Донецке.